Појам Душан Недељковић се може односити на
 Душан Недељковић (водитељ)
 Душан Недељковић (професор)